Kowala (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Radomski
 Kowala (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Proszowicki
 Kowala (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Puławski
 Kowala (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Radomski
 Kowala (powiat Kielecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Kielecki
 Kowala (powiat Pińczowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Pińczowski